Labium (fluit), rand waartegen de lucht wordt geblazen
 Labium (insecten), onderste deel van de bek van een insect
 Labium (geslacht), geslacht van sluipwespen
 Labia (enkelvoud labium), Latijnse term voor lippen of schaamlippen